Pingorsuaq bezeichnet:
 Pingorsuaq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Pingorsuaq (Berg, Nuuk, nördlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Pingorsuaq (Berg, Nuuk, südlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Pingorsuaq (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland